est un mot anglais signifiant sagesse.

Œuvres

Série télévisée 
 , série télévisée d'interviews diffusée sur .

Cinéma 

 , film d'Emilio Estevez sorti en 1986.

Musique 
 , groupe hongrois de power metal ;
 , chanson de  présente sur l'album    sorti le  ;
 , premier album du groupe d'industrial metal  sorti le  ;

Patronyme 

 Andre Wisdom (1993-), footballeur anglais ;
 Jack Wisdom (1953-), astronome américain ;
 John Wisdom (1904-1993), philosophe, cousin de John Oulton Wisdom
 John Oulton Wisdom (1908-1993), philosophe, cousin de John Wisdom
 Lindsay Wisdom-Hylton (1986-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Norman Wisdom (1915-2010), acteur britannique ;
 Ocean Wisdom (1993-), rappeur anglais ;
 Robert Wisdom (1953-), acteur américain ;
 Tom Wisdom (1973-), acteur britannique ;

 personnage fictif
 Peter Wisdom, super-héros créé par Marvel Comics.

 Wiiisdom, nom d'une entreprise éditrice de logiciels

Toponyme 

 , Kentucky
 , Missouri
 , Montana

Biologie 
 Wisdom, une femelle albatros de Laysan à la longévité remarquable.